Tynaarlo (dorp) is een dorp in de gelijknamige gemeente, in de kop van de provincie Drenthe
 Tynaarlo (gemeente) is een gemeente in de provincie Drenthe